«Восемь миллионов способов умереть» () — кинофильм 1986 года режиссёра Хэла Эшби в жанре неонуар. Последний фильм этого режиссёра. Экранизация детективного произведения про Мэтью Скаддера, автор — Лоуренс Блок. Сценарий написан автором совместно с Оливером Стоуном и Робертом Тауном.

Сюжет 
Скаддер — детектив в департаменте шерифа. Во время одного из рейдов в наркорайон он застрелил человека. В связи со случившимся Скаддер начинает много пить, за что его увольняют и уходит жена. Пойдя лечиться в Общество анонимных алкоголиков, он встречает таинственную незнакомку… Пытаясь помочь этой женщине, он погружается в мир проституции и наркотиков для того, чтобы найти убийцу. Во время расследования он постоянно находится на грани нового попадания в алкогольную зависимость.

В ролях 
 
 Джефф Бриджес — Мэтт Скаддер
 Розанна Аркетт — Сара
 Александра Пол
 Рэнди Брукс
 Энди Гарсиа
 Лиза Слоун
 Криста Дентон
 Вэнс Валенсиа
 Вито Руджинис

Критика 
Критики дали фильму негативные отзывы: 0% на Rotten Tomatoes. При том, что бюджет фильма составил 18 миллионов долларов, в прокате он провалился, собрав 1 300 000 долларов и продюсерская компания PSO (Producers Sales Organization), выпустившая его, обанкротилась в 1986 году.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1986 года
Фильмы Хэла Эшби
Фильмы-триллеры США
Фильмы TriStar Pictures
Экранизации произведений Лоуренса Блока